Мэрисвилл () — город на севере штата Калифорния (США). Административный центр округа Юба. В 2010 году в городе проживали  человек.

Город входит в метрополитенский ареал Юба-Саттер общим населением  человек.

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США Мэрисвилл имеет площадь 9,28 квадратных километров. Он расположен в Центральной долине на пересечении рек Фетер и Юба, в 80 км к северу от Сакраменто.

История 
Поселение было создано в 1842 году как торговый пост Нью-Макленбург. Город был основан около 1849-50 годов и был назван Мэрисвилл. Он был инкорпорирован в 1851 году. Рост города был связан с Золотой лихорадкой. В 1875 году были построены дамбы для защиты города от наводнений. В 1927 году в Мэрисвилле был основан общественный колледж.

Экономика города основана на сельском хозяйстве и туризме. Вблизи города находится база военно-воздушных сил США и Национальный заказник Саттера.

Население 

По данным переписи 2010 года население Мэрисвилла составляло  человека (из них 49,9 % мужчин и 50,1 % женщин), в городе было  домашних хозяйств и  семей. Расовый состав: белые — 71,0 %, коренные американцы — 2,5 % афроамериканцы — 4,3 %, азиаты — 4,1 % и представители двух и более рас — 7,4 %. 24,2 % населения города — латиноамериканцы (21,4 % мексиканцев).

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 25,1 % — жители младше 18 лет, 5,0 % — между 18 и 21 годами, 57,9 % — от 21 до 65 лет и 12,0 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 32,5 года. На каждые 100 женщин в Мэрисвилле приходилось 99,6 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 98,3 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 57,9 % представляли собой семьи: 33,2 % совместно проживающих супружеских пар (14,5 % с детьми младше 18 лет); 17,9 % — женщины, проживающие без мужей и 6,8 % — мужчины, проживающие без жён. 42,1 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,44 человека, а средний размер семьи — 3,14 человека. В одиночестве проживали 34,4 % населения, 12,4 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2017 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 25,1 % от всего числа семей в Мэрисвилле и 26,0 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Города Калифорнии
Окружные центры Калифорнии
Населённые пункты округа Юба